Залесное () — посёлок городского типа, входящий в Снежнянский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Посёлок примыкает своей восточной стороной к границе Донецкой и Луганской областей.

Территория 
Площадь Залесного составляет — 362,8 га.

В состав территории поселка входят населённые пункты:
 шахты № 104;
 шахты № 37.

Соседние населённые пункты по странам света 
З, СЗ: город Снежное

С: Коренное — в Луганской области

СВ: город Миусинск — в Луганской области

В: Лесное — в Луганской области

ЮЗ: Червоный Жовтень

ЮВ: Никифорово, Зрубное, Рассыпное

Ю: Победа, Лиманчук, Бражино, Горняцкое, Первомайский, Первомайское

Население 
По переписи 2001 года составляло 2 705 человек. Почтовый индекс — 86590. Телефонный код — 6256. Код КОАТУУ — 1414446200.

История 
Образование посёлка началось с момента сооружения барачных построек в лесу, ниже современного посёлка шахты № 37. Известно, что в 1926 году при закладке ствола шахты № 40 было построено жильё барачного типа, около них уже в 1930—1932 годах были построены нарядная и столовая. Обедневшие крестьяне бросали свои хозяйства и переезжали на шахты целыми семьями, но в бараках места не хватало. Они были вынуждены самовольно строить дома — хаты у самого леса. В 1933—1934 годах было построено четыре хаты. Чтобы решить жилищный вопрос, власти города Снежного стали выделять землю под застройку частного сектора. К 1939 году выросла первая улица посёлка шахты № 37, названная ул. Чапаева — ныне улица Суханова. Начальником шахты в то время был Белявский, благодаря его стараниям был сформирован посёлок. Он оборудовал столовую, организовал общественное питание шахтёров. Первыми застройщиками шахты № 37 были: Дуб Н. И., Боклагов А., Емельянов П.Г и Емельянова Татьяна Филипповна (в 1936 г. она была избрана депутатом от посёлка шахт № 37 и № 40), Дёмин, Писарченко, Рудов, Балуев, Дегтярёв, Вернигора. Однако большая часть посёлка построена после 1950 года. В деревянных бараках люди жили до 1957 года, которые по прошествии 30 лет начали разрушаться.

При строительстве шахты № 104 первые упоминания и первые поселения относятся к 1948 году. Росли первые частные дома, строились финские домики, начинали работать угольные предприятия.

20 декабря 1957 года решением Сталинского облисполкома в делах улучшения процесса управления территорией и совершенствования административно-территориального деления решено: отнести объединенный поселок восточной группы шахт треста «Снежноеантрацит» Снежнянского района к категории поселков городского типа, присвоив ему название «Залесное», поселковый совет депутатов трудящихся именовать «Залесненский». Название Залесное произошло от месторасположения поселка «за лесом».

Местный совет 

86590, Донецкая обл., Залесненский поселковый совет, пгт. Залесное, ул. Гастелло, 2

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Снежнянского городского совета
Посёлки городского типа Донецкой области